Wilhelm von Wylre ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Wylre (Politiker, vor 1470) (vor 1470–1508), deutscher Schöffe und Bürgermeister Aachens
 Wilhelm von Wylre (Politiker, 1539) (1539–1601), deutscher Schöffe und Bürgermeister Aachens